Nella cultura islamica, la ʿīd al-fiṭr (; letter. 'festa della interruzione' del digiuno) è la seconda festività religiosa più importante; quale segno di gioia per la fine di un lungo periodo di digiuno, viene celebrata alla fine del mese lunare di ramaḍān (e dunque il 1° di Shawwal).

Suoi sinonimi sono ʿīd al-ṣaghīr ('festa minore'; dopo il Ramadan) – in turco, küçük bayram o şeker bayramı ('piccola festa') –, in contrapposizione all'ʿīd al-kabīr (عيد ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ 'festa grande'; dopo il Ḥajj), la festa del sacrificio.
Tra le pietanze che vengono servite è presente il Maamoul.

Calendario 
 20 maggio 1890 (1307)
 10 maggio 1891 (1308)
 28 aprile 1892 (1309)
 18 aprile 1893 (1310)
 8 aprile 1894 (1311)
 28 marzo 1895 (1312)
 16 marzo 1896 (1313)
 5 marzo 1897 (1314)
 22 febbraio 1898 (1315)
 12 febbraio 1899 (1316)
 2 febbraio 1900 (1317)
 22 gennaio 1901 (1318)
 11 gennaio 1902 (1319)
 31 dicembre 1902 (1320)
 20 dicembre 1903 (1321)
 9 dicembre 1904 (1322)
 28 novembre 1905 (1323)
 18 novembre 1906 (1324)
 7 novembre 1907 (1325)
 27 ottobre 1908 (1326)
 16 ottobre 1909 (1327)
 5 ottobre 1910 (1328)
 24 settembre 1911 (1329)
 13 settembre 1912 (1330)
 2 settembre 1913 (1331)
 23 agosto 1914 (1332)
 12 agosto 1915 (1333)
 1º agosto 1916 (1334)
 21 luglio 1917 (1335)
 10 luglio 1918 (1336)
 29 giugno 1919 (1337)
 18 giugno 1920 (1338)
 8 giugno 1921 (1339)
 28 maggio 1922 (1340)
 17 maggio 1923 (1341)
 5 maggio 1924 (1342)
 25 aprile 1925 (1343)
 14 aprile 1926 (1344)
 4 aprile 1927 (1345)
 23 marzo 1928 (1346)
 13 marzo 1929 (1347)
 2 marzo 1930 (1348)
 17 febbraio 1931 (1349)
 8 febbraio 1932 (1350)
 27 gennaio 1933 (1351)
 17 gennaio 1934 (1352)
 7 gennaio 1935 (1353)
 27 dicembre 1935 (1354)
 15 dicembre 1936 (1355)
 4 dicembre 1937 (1356)
 24 novembre 1938 (1357)
 13 novembre 1939 (1358)
 1º novembre 1940 (1359)
 22 ottobre 1941 (1360)
 11 ottobre 1942 (1361)
 1º ottobre 1943 (1362)
 19 settembre 1944 (1363)
 8 settembre 1945 (1364)
 28 agosto 1946 (1365)
 17 agosto 1947 (1366)
 6 agosto 1948 (1367)
 27 luglio 1949 (1368)
 16 luglio 1950 (1369)
 6 luglio 1951 (1370)
 24 giugno 1952 (1371)
 13 giugno 1953 (1372)
 2 giugno 1954 (1373)
 23 maggio 1955 (1374)
 12 maggio 1956 (1375)
 1º maggio 1957 (1376)
 20 aprile 1958 (1377)
 9 aprile 1959 (1378)
 29 marzo 1960 (1379)
 18 marzo 1961 (1380)
 7 marzo 1962 (1381)
 25 febbraio 1963 (1382)
 15 febbraio 1964 (1383)
 3 febbraio 1965 (1384)
 23 gennaio 1966 (1385)
 12 gennaio 1967 (1386)
 2 gennaio 1968 (1387)
 22 dicembre 1968 (1388)
 11 dicembre 1969 (1389)
 30 novembre 1970 (1390)
 19 novembre 1971 (1391)
 7 novembre 1972 (1392)
 27 ottobre 1973 (1393)
 17 ottobre 1974 (1394)
 6 ottobre 1975 (1395)
 25 settembre 1976 (1396)
 15 settembre 1977 (1397)
 4 settembre 1978 (1398)
 24 agosto 1979 (1399)
 12 agosto 1980 (1400)
 1º agosto 1981 (1401)
 22 luglio 1982 (1402)
 12 luglio 1983 (1403)
 30 giugno 1984 (1404)
 20 giugno 1985 (1405)
 9 giugno 1986 (1406)
 29 maggio 1987 (1407)
 16 maggio 1988 (1408)
 7 maggio 1989 (1409)
 26 aprile 1990 (1410)
 16 aprile 1991 (1411)
 5 aprile 1992 (1412)
 25 marzo 1993 (1413)
 14 marzo 1994 (1414)
 3 marzo 1995 (1415)
 20 febbraio 1996 (1416)
 9 febbraio 1997 (1417)
 30 gennaio 1998 (1418)
 19 gennaio 1999 (1419)
 8 gennaio 2000 (1420)
 27 dicembre 2000 (1421)
 16 dicembre 2001 (1422)
 6 dicembre 2002 (1423)
 25 novembre 2003 (1424)
 14 novembre 2004 (1425)
 3 novembre 2005 (1426)
 24 ottobre 2006 (1427)
 13 ottobre 2007 (1428)
 1º ottobre 2008 (1429)
 20 settembre 2009 (1430)
 10 settembre 2010 (1431)
 30 agosto 2011 (1432)
 19 agosto 2012 (1433)
 8 agosto 2013 (1434)
 28 luglio 2014 (1435)
 17 luglio 2015 (1436)
 6 luglio 2016 (1437)
 25 giugno 2017 (1438)
 15 giugno 2018 (1439)
 5 giugno 2019 (1440)
 24 maggio 2020 (1441)
 13 maggio 2021 (1442)
 2 maggio 2022 (1443)
 21 aprile 2023 (1444)
 10 aprile 2024 (1445)
 31 marzo 2025 (1446)
 20 marzo 2026 (1447)

Bibliografia 
 Alessandro Bausani, Islam, Milano, Garzanti, 1987²
 Alberto Ventura, "L'Islam sunnita nel periodo classico (VII-XVI secolo)", in Islam, Storia delle religioni, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 77–202 (pp. 134–137)

Voci correlate 
 Islam
 Cinque pilastri dell'islam
 Ramadan
 Eid Mubarak

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Celebrazioni religiose
Festività islamiche